FC Džiugas (Futbolo klubas "Džiugas") je profesionalni nogometni klub iz Telšiai u Litvi. Natječe se u A ligi.

Povijest 
Osnovan je 1923. godine.

Uspjesi 
Nacionalni kup

Sezoni

Boje kluba

Stadion 
FC Džiugas domaće utakmice igra na gradski stadionu (lt. Telšių miesto centrinis stadionas), čiji je kapacitet 3.000 sjedećih mjesta.

Značajni igrači 
  Davydas Arlauskis, (2016.–...)
  Andrius Lipskis (2015.–...)
  Marius Šluta (2014. – 2018.)

Treneri 
 Vijūnas Vasiliauskas (2015–2016;
 Anatolij Čumak (2016);
 Vijūnas Vasiliauskas (2017–2018);
 Marius Šluta (2019–2022);
 João Prates (2022)

Izvori

Vanjske poveznice 
 FC Džiugas oficialna str. (lt)
 A lyga of. str.

Džiugas Telšiai